D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans plusieurs domaines :

 en mathématique, la séparation est un concept de topologie ou de géométrie, lié à la façon de séparer les points ou les parties d'un espace topologique. Voir séparation (mathématiques).
 en astronomie, la séparation est l'angle entre deux étoiles d'une étoile double ou multiple mesuré depuis la Terre.
 en chimie, un procédé de séparation est un procédé permettant de transformer un mélange en deux ou plusieurs produits distincts.
 en physique nucléaire, la séparation isotopique est un procédé permettant de séparer les différents isotopes d'un corps.
 en imprimerie, la séparation quadrichromique est un procédé consistant à définir séparément l'impression de chaque couleur.
 en droit public, la séparation de corps ou la séparation de biens sont des dispositions juridiques.
 en aéronautique la séparation est la distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.
 dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, la séparation est un événement catastrophique.
 dans le domaine social, une séparation désigne la rupture d'un couple. 
 en cryptologie, une séparation est une preuve qu'il est impossible d'établir une réduction entre deux modèles de sécurité.
 en informatique la séparation du fond et de la forme est une méthode générale séparant le codage de la mise en forme de l'écriture des documents textuels.

Politique 

 en droit constitutionnel, la séparation des pouvoirs est un des fondements de la démocratie.
 la séparation de l'Église et de l'État garantit la laïcité du pouvoir public et la liberté de culte.
 la séparation d'une région d'un État (séparatisme).

Cinéma et télévision 
 Separation est un film britannique réalisé par Jack Bond en 1968.
 Separation est un téléfilm britannique réalisé par Barry Davis en 1990.
  (Отрыв), film russe réalisé par Alexandre Mindadze sorti en 2007 ;   
 Une séparation est un film iranien réalisé par Asghar Farhadi en 2011.

Voir aussi